Kracher bezeichnet:

 Knallkörper, Feuerwerkskörper, die mit einem Knall explodieren
 Krocha, Mitglieder einer österreichischen jugendkulturellen Szene

Kracher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kracher (1911–1999), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Alois Kracher sen. (1928–2010), österreichischer Winzer
 Alois Kracher (1959–2007), österreichischer Winzer
 Ferdinand Kracher (1846–1916), österreichischer Theaterschauspieler und Dramatiker
 Joseph Matthias Kracher (1752–1835), österreichischer Komponist, Stiftsorganist in Seekirchen
 Marianne Kracher (um 1870–nach 1902), österreichischer Opernsängerin